Davis Cup 1904 beschrijft de 4e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.
Voor het eerst toonden er ook andere landen, naast de Verenigde Staten en de Britse Eilanden, interesse in deze tenniswedstrijd. Deze landen speelden eerst onderling om te bepalen welk land het recht had de regerend kampioen (de Britse Eilanden) uit te dagen. Deze eer viel te beurt aan België, dat in zijn debuutjaar dus direct doordrong tot de finale. De wedstrijden werden allemaal gespeeld in het land van de regerend kampioen.

De Britse Eilanden won voor de tweede keer de Davis Cup (destijds nog de International Lawn Tennis Challenge genoemd) door in de finale België met 5-0 te verslaan.

Finale

Uitdagingstoernooi 
De wedstrijden hadden plaats in Wimbledon, Engeland.

België 
België speelt voor het eerst mee in de Davis Cup.

^ = trok zich terug

België was zeer succesvol. Het won de finale van het uitdagingstoernooi en speelde vervolgens de finale om de Davis Cup tegen de Britse Eilanden. Die wedstrijd werd echter met grote cijfers verloren. In de vijf wedstrijden werd slechts 1 set gewonnen.

Tennis in 1904
Davis Cup naar jaar